Montealegrensi – abitanti di Monte Alegre (Rio Grande do Norte)
Montealegrensi – abitanti di Monte Alegre de Goiás
Montealegrensi – abitanti di Monte Alegre de Minas
Montealegrensi – abitanti di Monte Alegre de Sergipe
Montealegrensi – abitanti di Monte Alegre do Piauí
Montealegrensi – abitanti di Monte Alegre do Sul
Montealegrensi – abitanti di Monte Alegre dos Campos